

Cinema
Rush Hour – film del 1941 diretto da Anthony Asquith
Rush Hour - Due mine vaganti (Rush Hour) – film del 1998 diretto da Brett Ratner
Colpo grosso al drago rosso - Rush Hour 2 (Rush Hour 2) – film del 2001 diretto da Brett Ratner
Rush Hour - Missione Parigi (Rush Hour 3) – film del 2007 diretto da Brett Ratner

Musica
Rush Hour – album del 1995 di Joe Lovano

Televisione
Rush Hour – serie televisiva statunitense del 2016